Weinsheim – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Weinsheim – comune del circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)